Павел Фёдорович Данилов (а — 9 января 1950) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился 20 июня 1894 года в деревне Котельниково (ныне — Ярославский район Ярославской области) в крестьянской семье, русский. Получил начальное образование. Участвовал в Первой мировой войне, был награждён двумя Георгиевскими крестами. Воевал в Гражданскую войну на стороне «красных». Вернулся на родину, работал в сельском хозяйстве, вступил в колхоз. В январе 1942 года добровольно пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях под Ленинградом. К июню 1944 года красноармеец Павел Данилов был стрелком 450-го стрелкового полка 265-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Отличился во время боёв на Карельском перешейке.

29 июня 1944 года, когда наступление роты в районе населённого пункта Репола Выборгского района Ленинградской области было остановлено огнём финского дзота, Данилов добровольно вызвался уничтожить его. Он подобрался к дзоту и уничтожил расчёт пулемёта, что способствовало успешному захвату ротой высоты. В бою Данилов получил ранение, но поля боя не покинул.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» красноармеец Павел Данилов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8283.

После окончания войны был демобилизован. Вернувшись на родину, работал в совхозе. Умер 9 января 1950 года, похоронен в деревне Пономарёво Ярославского района Ярославской области.

Был также награждён рядом медалей.

В честь Данилова названа улица в Выборге.

Примечания

Литература 
 
 Буров А. В. Твои Герои, Ленинград. 2-е изд., доп. Л.: Лениздат, 1970.
 Герои огненных лет. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд., 1985.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные в Ярославской области